Entidade Reguladora para a Comunicação Social — organismo português de regulação e supervisão de órgãos de comunicação social
Esquerda Republicana da Catalunha — partido político independentista de esquerda em Espanha
Conselho Europeu de Investigação — em inglês: European Research Council
Campeonato Europeu de Rali — em inglês: European Rally Championship

Desambiguações de siglas